Maskerade is een jaarlijks evenement voor face-, belly- en bodypainting in het Venlose stadsdeel Blerick. Het evenement vindt elk jaar plaats in het Raodhoes Blerick. Het festival duurt telkens twee dagen.

Ontstaan 
Het evenement werd voor het eerst gehouden in 2005 in de Noord-Limburgse plaats Venray, later in Venlo. De oprichters komen echter oorspronkelijk uit Blerick, en het is dan ook niet verwonderlijk dat het evenement uiteindelijk in dit Venlose stadsdeel wordt gehouden. De naam van het festival komt voort uit de oorsprong van de beide organisatoren, die beiden een visagie-achtergrond hebben. Als grimeur verzorgden zij regelmatig de gezichtsbehandeling bij theaterproducties.

Opzet 
Doordat zij op wereldniveau met deze kunstvorm bezig waren, werd al gauw de naam Maskerade geboren. Door een internationale wedstrijd te organiseren voor grimeurs, visagisten en painters werd de huidige opzet vorm gegeven. Volgens de eigen website is dit evenement het enige in zijn soort van dit kaliber in Nederland. Verder is het festival een ontmoetingsgelegenheid voor vakmensen en fotografen om ideeën uit te wisselen.

Programma 
Op de zaterdag vinden de Nederlandse kampioenschappen facepainten plaats. Daarnaast vindt op die dag ook het bellypainten plaats en zijn er verschillende internationale workshops. Een internationale jury beoordeelt de creaties van de facepainters en na elke ronde is voor de fotografen gelegenheid om de creaties te fotograferen.

De zondag is gereserveerd voor de bodypainters. Ook voor hen is er een wedstrijdelement ingeruimd, waarbij het publiek de kunstenaars live aan het werk kan zien. Een vakjury beoordeelt ook hier weer de creaties, waarna gelegenheid is voor iedereen om te fotograferen. Voor de professionelere fotografen is een aparte ruimte ingericht.

Prijs 
Aan het einde van het festival wordt een prijs uitgereikt voor de kunstenaar die de meest opzienbarende creatie heeft weten te maken gedurende het evenement. Voorwaarde is wel dat minimaal één individuele voorronde is gewonnen.

Externe link 
 Officiële website

Festival in Venlo